Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі Вікторію Азаренко і Олену Весніну з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2009 у тенісі